Bps – Bit na sekundę
 BPS – Bank Polskiej Spółdzielczości
 BPS – Brygada Pracy Socjalistycznej